Thomas Johansson je lahko:

Thomas Johansson (badmintonist)
Thomas Johansson (nogometaš) 
Thomas Johansson (hokejist)
Thomas Johansson (profesor)
Thomas Johansson (tenisač)
Thomas johansson (namizni tenisač)